Esistono più comuni francesi con questo nome

Messanges – Côte-d'Or
Messanges – Landes